Der Kanton Le Sud-Gironde ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Langon im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Langon.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Castillon-de-Castets (Kanton Le Réolais et Les Bastides) und Castets-en-Dorthe → Castets et Castillon

Lesudgironde